Susan Johnson peut désigner :
 Susan Johnson, romancière américaine ;
 Susan Johnson, évêque luthérienne canadienne.